Die Saison 1998/99 war die 24. und letzte Spielzeit der Division 1 als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse. Anschließend wurde aus der Division 1 die neue dritthöchste schwedische Spielklasse, während die HockeyAllsvenskan als neue zweite Spielklasse eingeführt wurde.

Modus 
Die Liga wurde in der Vorrunde in vier Gruppen mit je acht Mannschaften aufgeteilt. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Allsvenskan, während die übrigen sechs Mannschaften in einer Qualifikationsrunde antreten mussten. Für die Qualifikationsrunde erhielten die Mannschaften gemäß ihrer Hauptrundenplatzierung zwischen null und fünf Bonuspunkte. Die beiden Erstplatzierten jeder Qualifikationsrunde qualifizierten sich für die Playoffs. Die vier Letztplatzierten der Qualifikationsgruppen mussten in der Relegation antreten, um sich für die neu gegründete HockeyAllsvenskan zu qualifizieren.

Von den acht Mannschaften der Allsvenskan qualifizierten sich die beiden Erstplatzierten für die Kvalserien. Die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs der Allsvenskan qualifizierten sich für die zweite Playoffrunde. Die beiden Playoff-Gewinner sowie die beiden Allsvenskan-Gewinner trafen in der Kvalserien zusammen mit den beiden Letztplatzierten der Elitserien um Aufstieg bzw. Klassenerhalt aufeinander, deren beide Erstplatzierten in der folgenden Spielzeit in der Elitserien antreten durften.

Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe West 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Ost 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Aufstiegsrunde

Allsvenskan 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs 
Erste Runde
 IFK Kumla – Bofors IK 2:1 (6:2, 3:4, 4:2)
 Hammarby IF – Arlanda HC 2:0 (7:1, 4:2)
 Skellefteå AIK – Piteå HC 2:0 (5:3, 6:4)
 Tranås AIF – Rögle BK 1:2 (2:3 n. V., 4:3, 2:6)

Zweite Runde
 IFK Kumla – Timrå IK 0:2 (1:8, 4:6)
 Hammarby IF – IF Sundsvall 1:2 (1:3, 2:1 n. P., 4:7)
 Rögle BK – Mora IK 0:2 (4:6, 4:6)
 Skellefteå AIK – IF Troja-Ljungby 1:2 (2:1 n. V., 1:3, 4:5 n. V.)

Dritte Runde
 Timrå IK – Mora IK 0:2 (2:4, 1:3)
 IF Sundsvall – IF Troja-Ljungby 0:2 (0:1, 1:2 n. V.)

Kvalserien 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Abstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1998
Eishockeysaison 1998/99